Newborough (Wales), Wales
 Newborough (Cambridgeshire), Engeland
 Newborough (Staffordshire), Engeland
 Newborough (Victoria), Australië